Johan Carlsson kan syfta på:

Johan Carlsson (1838–1916), svensk lantbrukare och riksdagsman
Johan Carlsson (1864–1933), svensk godsägare och riksdagsman (högern)
Johan Carlson (född 1954), svensk infektionsläkare och generaldirektör för Folkhälsomyndigheten
Johan Carlsson (tennisspelare) (född 1966), svensk tennisspelare
Johan Carlsson (basist) (född 1975), svensk basist
Johan Carlsson (motocrossförare) (född 1989), svensk motocrossförare
Johan Carlsson (fotbollsspelare) (född 1981), svensk fotbollsspelare
Johan Carlsson (datavetare)  (född 1973) , svensk professor i Industriell Elektronik

Se även 
Johan Karlsson